AIS kan syfta på

 AIS – ett identifieringssystem för fartyg inom sjöfarten, se Automatic Identification System 
 AIS – en thailändsk mobiltelefonoperatör, se Advanced Info Service 
 AIS Airlines – ett nederländskt flygbolag baserat i Lelystad 
Uppsala AIS – ett tidigare namn på Almtuna IS

Akronymer